JRO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Internazionale del Kilimangiaro, Kilimangiaro, Tanzania